CCS est un sigle qui peut signifier :
 Centre de coordination et de sauvetage, un organisme qui coordonne les secours en cas d'incidents ou d'accidents aériens ;
 Compagnie de commandement et de soutien, dans l'armée française ;
 Code civil suisse, un texte de loi suisse ;
 Cargo Community System, un système d'information optimisant les mouvements de marchandise ;
 Congrégation pour les causes des saints ;
 Carbon capture and storage (en français, stockage géologique du dioxyde de carbone) ; une technologie de mitigation du changement climatique ;
 Cardcaptor Sakura, un manga du groupe de dessinatrices CLAMP ;
Central Checkout System, un système informatique utilisé pour la supervision des tests dans le domaine spatial ;
  (en français, calcul des systèmes communicants), un langage informatique conceptuel, développé par Robin Milner ;
 Concours Centrale-Supélec, un concours passé par des étudiants de classes préparatoires scientifiques ;
 Centrum Call Seconds, une unité de mesure utilisée en télécommunication; pour certains, elle signifie 1/100 d'heure ou 36 secondes ; pour d'autres, elles signifie 100 secondes, soit 1/36 d'heure ; cette ambiguïté explique probablement que l'unité Erlang (1 heure) soit plus couramment utilisée ;
 Code Composer Studio ;
 Collective Consciousness Society, un groupe de rock britannique ;
 Commission centrale de sécurité, au Ministère de l'Intérieur français (chargée jusqu'en 2014 de statuer sur le suivi des registres de sécurité) ;
 Combined Charging System (en français, Système de charge combiné), un standard de connecteurs pour la recharge de véhicules électriques.
 C.C.S. Club Central des Supporters, ancien club de supporter de l'O.M.

CCS est un code qui peut signifier :
 Aéroport international Maiquetía - Simón Bolívar, Caracas (Venezuela), selon la liste des codes AITA des aéroports.